Bjorn ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Bjorn (* 1968), kanadischer Segler
 Kristen Bjorn (eigentlich Robert Russell; * 1957), britischer Pornodarsteller und -regisseur
 Peter Bjorn (* 1939), kanadischer Segler
 Tyler Bjorn (* 1970), kanadischer Segler

Siehe auch:
 Björn, Vorname

ja:ビョルン